Aker kan syfta på:

Aker (mytologi) – en egyptisk gudom.

Företag 
 Akers mekaniske verksted – ett tidigare skeppsvarv i Oslo 1841–1982
 Aker Yards – en tidigare norsk varvsgrupp
 Aker Yards Oy och Aker Finnyards – en tidigare finländsk varvsgrupp 
 Aker Norcem – ett tidigare norskt industriföretag, namnändrat 1888 till Aker AS
 Aker ASA – en norsk industrikoncern, tidigare Aker Norcem
 Aker RGI – ett tidigare norskt holdingbolag 1996–2000, namnändrat 2000 till Aker
 Aker Kværner – ett tidigare norskt industriföretag 2004–2008, namnändrat 2008 till Aker Solutions
 Aker Solutions (före 2008 Aker Kværner) – en norsk industrikoncern
 Aker Energy – tidigare norskt oljeföretag 1999–2003
 Aker RGI – ett tidigare norskt holdingbolag 1996–2000, namnändrat 2000 till Aker
 Aker Maritime – ett tidigare norskt verkstadsföretag 1996–2004
 Aker Drilling – ett tidigare norskt oljeborrningsföretag 2005–2011
 Aker Arctic Technology – ett finländskt ingenjörsföretag
 Aker BP – ett norskt energiföretag, som bildades 2018 av Aker, BP och Det Norske Oljeselskap

Geografi

Antarktis
 Aker Peaks – en bergstopp i Östantarktis

Norge
Aker, Norge – ett tidigare härad i Norge, nu en del av Oslo
Aker Brygge – ett område och köpcentrum i det tidigare häradet
Aker stadion – tidigare Molde stadion
Akerselva – en älv i Oslo
Akers kommun – tidigare kommun öster om Oslo kommun

Se även
Akershus – flera

Personer
 Filiz Aker (1963–2017), en turkisk fotomodell och skådespelare

Se även 
Asker – flera